Ича может означать:

Реки 
 Ича (нижний приток Оми) — в Новосибирской области, длина 257 км.
 Ича (верхний приток Оми) — в Новосибирской области, длина 136 км.
 Ича (приток Тары) — в Новосибирской области, длина 71 км.
 Ича (река, впадает в Охотское море) — на Камчатке, длина 233 км.
 Ича (приток Протвы) — в Калужской области, длина 12 км.

Мифология 
 Ича (Итьте) — герой самодийской мифологии.